Neue Philharmonie steht für:
Neue Philharmonie Frankfurt
Neue Philharmonie Westfalen
Siehe auch:
 Neues Philharmonieorchester Japan